Paso del Ganado kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso del Ganado, Juan Rodríguez Clara, ort, 
 Paso del Ganado, Tierra Blanca, ort 

Robotskapade Mexikoförgreningar